Le tournoi de tennis de Brighton est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1984 se dispute du 22 au .

Sylvia Hanika remporte le simple dames. En finale, elle bat Joanne Russell, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alycia Moulton et Paula Smith.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brighton
 Saison 1984 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1984
Brighton
Sport en Angleterre en 1984
Tennis en octobre 1984